

Єль — місто, штат Айова
 Єль — місто, штат Мічиган
 Єль — місто, штат Оклахома
 Єль — місто, штат Південна Дакота
 Єль — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Єльський університет